Жанетта Гусарова і Кончіта Мартінес були чинними чемпіонками, але цього разу Гусарова не брала участі. Мартінес грала в парі з Оленою Лиховцевою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Даніела Гантухова і Франческа Ск'явоне.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Алісія Молік з рахунком 6–7(7–9), 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF Tournament profile 
 Main and Qualifying Draws (WTA)

Dubai Tennis Championships 2005
Dubai Tennis Championships